Begabt steht für:

 begabt, Talent besitzend, siehe Begabung
 Begabt – Die Gleichung eines Lebens, US-amerikanisches Filmdrama von Marc Webb (2017)